Reprezentacja Polski w skokach narciarskich – zespół skoczków narciarskich reprezentujący Rzeczpospolitą Polską w sportowych imprezach międzynarodowych wybrany przez trenerów.

W skład ustawowej kadry narodowej, dzielącej się na seniorską i juniorską wchodzą najlepsi skoczkowie z posezonowej listy rankingowej tworzonej na podstawie wyników zawodów przez Polski Związek Narciarski (PZN). Jednak reprezentacyjnym szkoleniem objęci są tylko wybrani do grup szkoleniowych (kadry A, młodzieżowej oraz juniorów) zawodnicy.

Kadra A zrzesza najlepszych zawodników, aby przygotować ich do startów w najważniejszych zawodach, przede wszystkim – igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata oraz Pucharze Świata. Trenerem kadry od 3 kwietnia 2022 roku jest Thomas Thurnbichler.

Kadra młodzieżowa zastąpiła od sezonu 2008/09 kadrę B oraz dotychczasową kadrę młodzieżową (zwaną też kadrą C). W sezonie 2013/2014 w kadrze młodzieżowej znaleźli się głównie zawodnicy niebędący juniorami, natomiast została utworzona kadra juniorów, w której znaleźli się wyłącznie zawodnicy uprawnieni do startów w mistrzostwach świata tej kategorii wiekowej.

Zawodnicy z poszczególnych kadr nie mają ograniczeń co do występów w różnych zawodach, tak więc np. skoczek kadry A może startować w Pucharze Kontynentalnym, a skoczek kadry młodzieżowej w Pucharze Świata; choć odrębne kadry ściślej przygotowują się do określonych zawodów. O tym, gdzie dany skoczek wystąpi, zależy od decyzji trenerów i od zależności regulaminowych danych zawodów (np. aby skoczek mógł wystąpić w Pucharze Świata, musi mieć na swoim koncie punkty Pucharu Kontynentalnego zdobyte w okresie ostatniego sezonu, lub punkty PŚ).

Przed sezonem 2013/2014 po raz pierwszy w historii powołana została kadra młodzieżowa kobiet, w której znalazły się Joanna Szwab i Magdalena Pałasz.

Reprezentacja Polski 

W kadrze A mężczyzn na sezon 2022/2023 znalazło się 5 zawodników. W kadrze B szkoleniem centralnym objęto 6 zawodników, zaś 3 kolejnych znalazło się w grupach regionalnych. Do kadry młodzieżowej powołano 9 skoczków. Wśród kobiet powołano trzyosobową kadrę A i sześcioosobową kadrę B. Wszystkie zawodniczki trenować mają w ramach grup regionalnych.

Kadra narodowa A mężczyzn 
 Trener główny: Thomas Thurnbichler
 Asystenci: Krzysztof Miętus i Marc Nölke
 Trener techniczny: Mathias Hafele
 Fizjoterapeuta: Łukasz Gębala
 Serwisanci: Kacper Skrobot i Kamil Skrobot
 Zawodnicy:
 Dawid Kubacki
 Kamil Stoch
 Paweł Wąsek
 Jakub Wolny
 Piotr Żyła

Kadra narodowa B mężczyzn 
 Trener główny: Maciej Maciusiak
 Asystent: Radek Židek
 Trener przygotowania motorycznego: Michał Wilk
 Fizjoterapeuta: Paweł Gurbisz
 Serwisant: Maciej Kreczmer
 Zawodnicy:
 Jan Habdas
 Kacper Juroszek
 Maciej Kot
 Tomasz Pilch
 Andrzej Stękała
 Aleksander Zniszczoł

Kadra narodowa regionalna mężczyzn 
Trenerzy w ośrodkach bazowych: Piotr Fijas, Krzysztof Biegun, Wojciech Topór i Zbigniew Klimowski
 Zawodnicy z grupy regionalnej:
 Stefan Hula
 Jarosław Krzak
 Klemens Murańka

Kadra narodowa młodzieżowa mężczyzn 
 Trener główny: Daniel Kwiatkowski
 Asystent: Grzegorz Miętus
 Fizjoterapeutka: Magdalena Wójcik
 Zawodnicy:
 Tymoteusz Amilkiewicz
 Arkadiusz Jojko
 Klemens Joniak
 Adam Niżnik
 Wiktor Szozda
 Kacper Tomasiak
 Jakub Wisełka
 Marcin Wróbel
 Szymon Zapotoczny

Kadra narodowa kobiet 
 Trenerzy grup regionalnych: Marcin Bachleda i Szczepan Kupczak
 Trenerzy współpracujący: Jakub Kot i Wojciech Tajner
 Zawodniczki:
 Kamila Karpiel
 Nicole Konderla
 Kinga Rajda

Kadra narodowa młodzieżowa kobiet 
 Zawodniczki:
 Pola Bełtowska
 Paulina Cieślar
 Wiktoria Przybyła
 Natalia Słowik
 Sara Tajner
 Anna Twardosz

Występy drużynowe Pań

Starty Polek w konkursach drużynowych pań Pucharu Świata

Występy drużynowe Panów

Starty Polski w konkursach drużynowych na igrzyskach olimpijskich

Starty Polski w konkursach drużynowych mieszanych na igrzyskach olimpijskich

Starty Polski w konkursach drużynowych na mistrzostwach świata

Starty Polski w konkursach drużynowych mieszanych na mistrzostwach świata

Starty Polski w konkursach drużynowych na mistrzostwach świata w lotach narciarskich

Starty Polski w konkursach drużynowych Pucharu Świata

Starty Polski w konkursach drużyn mieszanych Pucharu Świata

Starty Polski w konkursach drużynowych Letniego Grand Prix

Starty Polski w konkursach duetów Letniego Grand Prix

Starty Polski w konkursach drużyn mieszanych Letniego Grand Prix

Starty Polski w konkursach drużynowych na mistrzostwach świata juniorów

Starty Polski w konkursach drużyn mieszanych na mistrzostwach świata juniorów

Starty Polski w konkursach drużynowych na uniwersjadzie

Starty Polski w konkursach drużyn mieszanych na uniwersjadzie

Starty Polski w konkursach drużynowych Pucharu Kontynentalnego

Starty Polski w konkursach drużynowych Letniego Pucharu Kontynentalnego

Osiągnięcia indywidualne

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” igrzysk olimpijskich

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” mistrzostw świata

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” mistrzostw świata w lotach narciarskich

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” końcowych klasyfikacji Pucharu Świata

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Świata

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” końcowych klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni

Zwycięstwa w konkursach Turnieju Czterech Skoczni

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” końcowych klasyfikacji Letniego Grand Prix

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” końcowych klasyfikacji Turnieju Czterech Narodów

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” końcowych klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” końcowych klasyfikacji Letniego Pucharu Kontynentalnego

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” końcowych klasyfikacji Pucharu Europy

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” końcowych klasyfikacji FIS Cup

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” mistrzostw świata juniorów

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” mistrzostw Europy juniorów

Miejsca polskich skoczków w czołowej „15” uniwersjady

Osiągnięcia w skokach kobiet

Starty Polski w konkursach drużynowych na mistrzostwach świata

Starty Polski w konkursach drużynowych na mistrzostwach świata juniorów

Miejsca polskich skoczkiń w czołowej „15” końcowych klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego kobiet

Miejsca polskich skoczkiń w czołowej „15” końcowych klasyfikacji FIS Cup

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca polskich skoczkiń w czołowej „15” mistrzostw świata juniorek

Miejsca polskich skoczkiń w czołowej „15” uniwersjady

Miejsca polskich skoczkiń w czołowej „15” igrzyskach olimpijskich młodzieży

Trenerzy męskiej reprezentacji

Zobacz też 
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2012/2013
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2011/2012
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2010/2011
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2009/2010
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2008/2009
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2007/2008
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2006/2007
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2004/2005
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2003/2004
 reprezentacja Polski w skokach narciarskich 2002/2003
 lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich

Uwagi

Składy drużyn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Polskiego Związku Narciarskiego – reprezentacja Polski

Mistrzowie świata w skokach narciarskich